Астерион:

 Астерион — в древнегреческой мифологии царь Крита, муж Европы.
 Астерион — краниометрическая точка на нижне-боковой поверхности черепа.